Учи́лка — презрительное просторечное (жаргонное) название учительницы. Также может означать:
 «Училка» — российский художественный фильм 2015 года
 «Училка. Испытание» — российский художественный фильм (2018), сиквел «Училки»
 «Училка Матико» — манга Такэси Эбихары См. также 
 Очень плохая училка
 Очень плохая училка (телесериал)